RX8 steht für folgende Pkw-Modelle:

 Mazda RX-8, japanischer Sportwagen
 Roewe RX8, chinesisches SUV